Кэнби () — английская фамилия и топоним:

Люди 
 Кэнби, Винсент (1924—2000) — американский критик.
  (1831—1904) — американский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Кэнби, Эдвард (1817—1973) — генерал армии США.

Топонимы 
 Кэнби — статистически обособленная местность в Калифорнии, США.
 Кэнби — город в Миннесоте, США.
 Кэнби — город в Орегоне, США.